Daniella Dominikovic e Jessica Moore erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Gold Fields St Ives Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Casey Dellacqua e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Xu Yifan e Zhang Kailin 6–1, 6–1

Teste di serie 

 Casey Dellacqua /  Olivia Rogowska (campionesse)
 Melanie South /  Emily Webley-Smith (quarti di finale)

 Xu Yifan /  Zhang Kailin (finale) 
 Monique Adamczak /  Sandra Zaniewska (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Gold Fields St Ives Tennis International 2011